Pavel Zacha (né le  à Brno, en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Pavel Zacha commence sa carrière en 2012-2013 en faisant une apparition lors d'un match de série éliminatoire avec HC Benátky nad Jizerou en 1. národní hokejová liga. Lors de la campagne suivante, Zacha réalise un bon début de saison et rejoint en cours d'année HC Bílí Tygři Liberec en Extraliga. Pour la saison 2014-2015, Pavel Zacha décide de franchir l'Atlantique et rejoint les rangs des Sting de Sarnia en LHO. Il y réalise une belle saison malgré les blessures et se voit repêcher par les Devils du New Jersey en  du repêchage 2015.

Le 13 juillet 2022, il est échangé aux Bruins de Boston en retour de Erik Haula.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013|| HC Benátky nad Jizerou|| 1.liga|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014|| HC Benátky nad Jizerou|| 1.liga|| 12|| 4|| 5|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Bílí Tygři Liberec|| Extraliga|| 38|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sting de Sarnia|| LHO|| 37|| 16|| 18|| 34|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Sting de Sarnia || LHO || 51 || 28 || 36 || 64 || 97 || 7 || 6 || 7 || 13 || 16
|-
|2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 70 || 8 || 16 || 24 || 19 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 69 || 8 || 17 || 25 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 4 || 0 ||  5 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 61 || 13 ||  12 || 25 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 65 || 8 || 24 || 32 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 50 || 17 || 18 || 35 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey  || LNH || 70 || 15 || 21 || 36 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  || 

| 386 || 69 || 110 || 179 || 110 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6

Internationales

Références 

Naissance en avril 1997
Naissance à Brno
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Binghamton